Правовая семья — одно из центральных понятий сравнительного правоведения; представляет собой более или менее широкую совокупность национальных правовых систем, которые объединяет общность источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его формирования.

Сам термин правовая семья был введён в научный оборот немецким учёным Готфридом Лейбницем, опубликовавшим в 1667 году на латинском языке свой труд Nova Methodus Discendae Docendaeque Iurisprudentiae (новые методы изучения и преподавания юриспруденции). В данном труде содержится § 7 под названием «Theatrum legale als Projekt einerumfassenden Darstellung des Rechts aller Völker, Länder und Zeiten» (Представление права в качестве проекта: всех народов, стран и времён). Именно в данной работе, используя родственно-генетический подход, Лейбниц и выдвинул идею о возможном объединении права ряда стран в своеобразные семьи, подчёркивая единый исток и сходство развития . Несколько раньше Лейбниц выдвинул похожую идею в отношении языков, введя в оборот термин языковая семья (семья языков).

Каждая правовая система уникальна, однако сравнительное правоведение позволяет, выяснив их сходства и различия, произвести типологию правовых систем. Таким образом формируются типы правовых систем, называемые правовыми семьями. Критериями являются:
 соотношение и использование источников права,
 роль суда в создании прецедентов,
 происхождение и развитие системы права.

Помимо исторического значения, выделение позволяет ориентироваться в конкретных правовых явлениях, разумно использовать зарубежный опыт, улавливать и понимать общие тенденции правового развития человечества, обогащать свою правовую и политическую культуру.

Наиболее известной является классификация французского учёного Рене Давида, в соответствии с которой выделяются:

 романо-германская правовая семья,
 англосаксонская правовая семья,
 религиозная правовая семья (мусульманская, иудейская и др.),
 социалистическая правовая семья,
 традиционная правовая семья,
 некоторые другие правовые семьи.

Романо-германская правовая семья 

Романо-германская правовая система объединяет правовые системы всех стран континентальной Европы. Эта правовая система возникла на основе рецепции римского права. Основной источник права — нормативный акт. Ей присуще чёткое деление норм права на отрасли, а все отрасли подразделяются на две подсистемы: частное право и публичное право. К сфере публичного права относятся административное, уголовное, конституционное, международное публичное. К частному относятся гражданское, семейное, трудовое, международное частное. В системе органов государства проводится чёткое различие на законодательные и правоприменительные органы. Законотворческие функции составляют монополию законодателя. Для большинства стран этой системы характерно наличие писаной конституции.

В рамках романо-германской правовой системы выделяют следующие группы:

 группу романского права (правовые системы Франции, Бельгии, Испании, Италии, Квебека, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Румынии, Филиппин, латиноамериканских стран, франкоязычных африканских стран, некоторых стран Передней Азии и др.);

 группу германского права (правовые системы Германии, Австрии, Азербайджана, Бразилии, Венгрии, Греции, Индонезии, Киргизии, Латвии, Молдовы, Португалии, Словении, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи, Японии и др.);

 группу скандинавского права (правовые системы Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции).

Некоторые исследователи выделяют самостоятельную «славянскую группу» (правовые системы Болгарии, Македонии, России, Сербии, Черногории и др.), которое, по их мнению, имеет свой уникальный исторический путь развития, отличающийся от европейских правовых традиций, в частности, ориентацию на религию, коллективизм, сильную роль государства, влияние морально-нравственных норм на право. Славянское право во многом основано на рецепции римского права с учётом своих национально-культурных особенностей. Первоначально оно формировалось под сильным воздействием византийского права, в дальнейшем более тесно сблизилось с романо-германским правом, основанном по образцу ведущих европейских государств, также особую роль в нём сыграло социалистическое право.

Англосаксонская правовая семья 

Общее право доминирует в национальных правовых системах Австралии, Белиза, Великобритании (кроме Шотландии), Ирландии, Канады, Новой Зеландии, США, Ямайки и др. Прародительницей этой правовой семьи была Англия. В основе этой правовой системы — принцип stare decisis (), означающий, что при выработке решения судом господствующая сила принадлежит прецеденту. Основным источником права в Англо-американской правовой системе является обычай (подтверждённый судебным прецедентом), законодательство рассматривается как разновидность договора. Таким образом, в отличие от романо-германской системы, судебные решения играют большую роль в собственно формировании права, тогда как романо-германская система оставляет за судами функцию толкования и применения права.

В США имеется тенденция к смешению принципов англо-американской и романо-германской правовых систем: первая широко распространена на низовом уровне, но по мере повышения уровня юрисдикции имеется тенденция к кодификации права (см. Кодекс Соединённых Штатов Америки). В Канаде частное право является прецедентным, тогда как уголовное — кодифицированным.

Семья социалистического права 

Строго говоря, социалистическая правовая система не является самостоятельной системой, а лишь ответвлением романо-германской правовой системы. Для социалистической системы характерен государственный контроль над многими сферами общественной и экономической жизни в обмен на законодательное закрепление большого числа социальных гарантий, а также упрощённый порядок судопроизводства с фактическим отказом от состязательности. При этом практически во всех социалистических государствах сохранялись все формальные признаки романо-германской правовой системы. В рамках англосаксонской системы развитие в сторону социалистической системы не наблюдалось. Одним из характерных, хотя и второстепенных, институтов социалистического права являлся товарищеский суд.

Религиозная правовая семья 

Религиозная правовая система — это правовая система, где основным источником права выступает священное писание. Наиболее известными примерами являются исламское право (шариат) и иудейское право (галаха). В Европе религиозное право не прижилось даже в Средние века, поскольку авторитет Церкви относился исключительно к духовной сфере; вопросы же наказания и гражданского права относились к исключительной прерогативе местных правителей. В допетровской Руси Церковь не имела судебной власти, однако в отдельных случаях церковное покаяние (уход в монастырь) с согласия Церкви могло служить заменой отдельных форм уголовного наказания.

Тем не менее, религиозное право во всех случаях было не абсолютной, а лишь преобладающей нормой. В еврейском праве действовала норма «дина демалхута дина» (Закон царства — закон), означавшая, что закон государства, на территории которого проживала данная еврейская община, должен беспрекословно исполняться.

В современном Израиле Галаха не является доминирующей правовой нормой. Основой правовой системы Израиля служат законы государства. Хотя некоторые процессы, связанные с семьёй и браком могут вестись как в государственном, так и в религиозном (раввинатском) суде, сфера её применения всё больше и больше сводится к ритуальным аспектам в рамках отдельных общин.

В исламском обществе шариат мог сочетаться с местными обычаями (адат), а также с законодательством местных правителей.

Традиционная правовая семья (обычное право) 

Традиционные правовые системы до сих пор встречаются в некоторых странах Центральной и Южной Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Для них характерно то, что внутри племенной общины или этнической группы регулирование общественных отношений происходит посредством многочисленных обычаев и традиций. Они являются для них неписаными нормами поведения, которые складывались в течение длительного времени и вошли в привычку в результате многократного применения. Повиновение нормам обычного права происходит добровольно и основано на уважении духов предков или духов природы.

Обычное право регулирует, как правило, поведение коллектива, а не отдельной личности, поэтому оно является правом групп и сообществ, и не является правом индивидов (то есть это не субъективное право). Оно влияет на формирование местной власти, регулирует брачно-семейные отношения, вопросы землевладения, собственности и наследования, определяет порядок и организацию правосудия внутри общины. Например, вступление в брак является не союзом между мужчиной и женщиной, а соглашением между различными племенами и кланами.

Правосудие осуществляют старейшины, жрецы или вожди, в том числе судебное разбирательство может осуществлять сам потерпевший. При совершении тяжкого преступления допускается месть по принципу «око за око».

Правовая семья стран Дальнего Востока 

Национальные правовые системы стран Дальнего Востока имеют множество сходных черт. В их основе лежат философские учения, главным образом идеология конфуцианства (для Китая также даосизм и легизм), которая особое внимание уделяет роли семьи в обществе, где абсолютной властью обладает непосредственно глава семьи, а младшие всегда подчиняются старшим. Особое место отводится моральным нормам и традициям, а все конфликты должны решаться предпочтительно внесудебным путём, когда стороны спора достигают примирения посредством соглашений и компромиссов. В суд принято обращаться только при исчерпании всех иных способов примирения. В целом правопорядок рассматривается как достижение гармонии между людьми, а также между человеком и природой.

В последнее время правовые системы стран Дальнего Востока трансформировались и стали тяготеть к европейским правовым традициям. Под влиянием романо-германского права появилось множество сходных ему правовых институтов. В Китае и КНДР также особое место занимают институты, присущие социалистическому праву. На Японское право некоторое влияние оказало право Соединённых Штатов.

Смешанные правовые семьи 
Смешанные правовые системы бывают следующих видов: 

 дуализм романо-германского и англо-американского права (правовые системы Израиля, Камеруна, Кипра, Мальты, Таиланда, Филиппин; административно-территориальных единиц: Квебека, Луизианы, Пуэрто-Рико, Шотландии); 

 дуализм англо-американского и религиозного права (правовые системы Бангладеш, Индии, Нигерии, Малайзии, Мьянмы, Пакистана, Судана, Танзании, где действуют в том числе нормы шариата);

 дуализм романо-германского и религиозного права (правовые системы Алжира, Джибути, Египта, Иордании, Ирана, Ливана, Марокко, Сирии, Туниса и др.);

 дуализм романо-германского и обычного права (правовые системы Камбоджи, Лаоса, Конго, Мадагаскара, Мали, Руанды, Эфиопии, Южной Кореи и др);

 дуализм англо-американского и обычного права (правовые системы Бутана, Ганы, Гонконга, Замбии, Кении, Папуа-Новой Гвинеи, Сингапура и др.);

 дуализм римско-голландского и англо-американского права (правовые системы Ботсваны, Гайаны, Лесото, Намибии, Свазиленда, Шри-Ланки, ЮАР);

 дуализм романо-германского и социалистического права (правовые системы Вьетнама, КНР, Кубы, Лаоса и др.).

В правовых системах государств Африки (африканское право) тесно между собой переплетаются основные черты обычного права, мусульманского права, а также правовые системы бывших колонизаторов — романо-германское, англо-американское или римско-голландское.

В литературе также встречается утверждение о существовании так называемой «кочующей» правовой семьи, когда в правовую систему определённого государства привносятся некоторые правовые традиции чужестранцев и связано это зачастую с миграционными процессами и глобализацией. Такие социальные группы не ассимилируются в национальную правовую систему страны проживания, а живут по правилам своей коренной правовой семьи и национальной культуры (например, диаспора турок в Германии, арабов во Франции, эмигрантские кварталы в Великобритании).

Международное право 

Международное право — особая правовая система, регулирующая отношения между государствами, созданными ими международными организациями и некоторыми другими субъектами международного общения.

См. также 
 Правовая система
 Правопонимание
 Правовая культура

Примечания

Литература 
 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А. Я. Норма. 2003. http://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/ 
 
 
 
 
 

Сравнительное правоведение
Теория государства и права